At Home () — второй студийный альбом голландской рок-группы Shocking Blue и первый с участием Маришки Вереш , выпущенный в 1969 году. Одной из самых известных композиций альбома является сингл «Venus».

История создания альбома 
В 1969 году музыканты в студии деревушки Бларикум, которая расположена недалеко от Амстердама записали на простой двухдорожечный магнитофон синглы, которые и составили альбом At Home.

Список композиций 

Более поздние выпуски альбома часто добавляли хит-сингл "Venus", а также другие современные треки. В некоторых изданиях «Poor Boy» указана длительность 2:28.

Компания Repertoire Records переиздала альбом в формате CD в 1989 году.

Участники записи 
 Маришка Вереш — вокал
 Робби ван Леувен — гитара и бэк-вокал
 Кор ван дер Бек — ударные
 Клаше ван дер Вол — бас-гитара

Ссылки 
 
 Shocking Blue. At Home. Pink Elephant
 на лейбле Penny Farthing
 на лейбле Metronome
  At Home. Review

1969
Альбомы 1969 года